Pimpinella rugulosa är en flockblommig växtart som beskrevs av Adalbert Carl Karl Friedrich Hellwig Conrad Schnizlein. Pimpinella rugulosa ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bockrötter
rugulosa